Кров — рідка сполучна тканина організму людей та тварин.

Фільми 

 «Кров» — британський фільм 2012 року.
 «Кров» — фільм 2013 року.

Телесеріали 
 «Кров+» — японський аніме-серіал 2005 року.
 «Кров» — південнокорейський серіал про вампірів 2015 року.
 «Кров» — третя частина другого сезону серіалу «Цілком таємно».